Schostak ist der Familienname folgender Personen:

 Elieser Schostak (1911–2001), israelischer Politiker
 Hanna Sobatschko-Schostak (1883–1965), ukrainische Malerin der ukrainischen volkstümlichen dekorativen Malerei
 Martin Schostak (* 1965), deutscher Arzt und Professor für Urologie
 René Schostak (* 1967), deutscher Gitarrist, Produzent und Komponist
 Weronika Schostak (* 1995), ukrainische Theater- und Filmschauspielerin